Zhang Shuai (voetbal)
Zhang Shuai (tennisster)